In 2017 werd de negende editie van de Taça FPF gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraná. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 6 augustus tot 5 november. Maringá werd kampioen.

Eerste fase

(1): Andraus kreeg drie strafpunten voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler.

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Details finale

Kampioen

Taça FPF
Braziliaans competitievoetbal 2017